James Ward puede referirse a:

  James Ward (1769-1859), pintor inglés, particularmente de animales y grabador de obras de arte.
  James Ward (1843-1925), filósofo inglés.
  James Ward (1987-), tenista británico.